Flüssiges Brot ist

 im geschichtlichen Kontext ein Begriff für Bier als Grundlebensmittel, siehe Bier #Geschichte
 ein Geflügeltes Wort, siehe Liste geflügelter Worte/F #Flüssiges Brot